Соревнования по прыжкам с большого трамплина среди мужских команд на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 22 февраля.

Все прыжки состоялись в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:55 по местному времени (UTC-8).

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 РезультатыРезультаты на сайте https://www.sports-reference.com/ 
 Результаты на сайте http://www.olympedia.org/